Andrew Jackson peut désigner :
 Andrew Jackson (1767-1845), le septième président des États-Unis, de 1829 à 1837 ;
 Andrew Jackson (1963-), un acteur canadien ;
 Andrew D. Jackson (1941-), un physicien américain.